Абзели́ловский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Абзелиловский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Аскарово.

География 
Район расположен в центральной части Башкирского Зауралья и на восточных склонах Южного Урала. Площадь его территории составляет 4,3 тыс. км². Половина территории района покрыта лесом, протекают реки Большой и Малый Кизил, Янгелька, берёт начало Сакмара, расположены 33 озера. По району проходят хребты Уралтау и Ирендык, продолжением которого является хребет Крыктытау, возвышающийся на 600-1000 м над уровнем моря (высшая точка — гора Караташ (1118 м).

Озеро Банное (Яктыкуль, Мауызды) является самым глубоким в Башкортостане (28 м). Солёное озеро (Мулдаккуль, Тозлокуль) служит источников сапропелевых илистых грязей. Оба озера республиканские памятники природы с 1965 года. В последние годы к ним добавилось ещё 9 природных объектов. Окрестности озера Мауызды (Яктыкуль, Банного) объявлены курортной зоной. Здесь расположен горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». На озере Солёном (Мулдаккуль, Тозлокуль) находится единственный рыбопитомник в Башкирском Зауралье.

Самым древним (около 200-100 тыс. лет) археологическим памятником на Урале считается стоянка первобытных людей Урта-Тубе (Мысовая) на берегу озера Карабалыкты (Ташбулатово).

История 
Район образован 20 августа 1930 года, когда, согласно постановлению президиума ВЦИК, было ликвидировано разделение Башкирской Автономной ССР на кантоны и были созданы 48 районов. В 1954 году должен был войти в состав так и не образованной Магнитогорской области. Абзелиловский район богат полезными ископаемыми. Рассыпное золото добывали до 1950-х годов. Во время Великой Отечественной войны на Кусимовском, Елембетовском и Ниязгуловском рудниках добывали марганец для Магнитогорского металлургического комбината. С 1999 года возобновлены работы по добыче меди в месторождении Бакр-Узяк. Район также богат мрамором, яшмой, известняком, имеются хромиты, медный колчедан.

Символика

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 год — 47,2 тыс. чел.,
 2035 год — 49,58 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 88 %, русские — 8,4 %, татары — 2 %, лица других национальностей — 2,2 %.

Административное деление 
В Абзелиловский район как административно-территориальную единицу республики входит 15 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 15 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Абзелиловском районе расположен 91 населённый пункт.

Экономика 

Основу экономики района составляют молочно-мясное производство, разведение лошадей, выращивание зерновых и технических культур. Сельхозугодия занимают 206 тыс. га. В районе работают 13 муниципально-унитарных и акционерных предприятий, 200 крестьянских и фермерских хозяйств.

Лидером агропрома Абзелиловского района является СПК «Красная Башкирия»

Гослесфонд занимает 162 тыс. га. В районе находится санаторий «Якты-Куль», образованный в 1958 году на базе первого дома отдыха Магнитогорского металлургического комбината, переданного в дар властям Башкирской АССР.

Ключевую роль в экономике района в последние годы определяет санаторно-курортный холдинг «ММК-Курорт» ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Так, в начале 2000-х годов на Банном озере построен уникальный горнолыжный центр (ГЛЦ) с подъёмником гондольного типа «Металлург-Магнитогорск», в зимнее время принимающий до 5000 человек в день. ГЛЦ имеет ресторан «Горное ущелье» на вершине горы Кара-Таш. Неподалёку располагается санаторий «Юбилейный», также принадлежащий ПАО «ММК», в котором Дмитрий Медведев, в ранге главы кремлёвской администрации, проводил совещание с уральскими губернаторами. Не меньшую известность имеет детский санаторий «Уральские зори» ЧУДО «Детский образовательно-оздоровительный комплекс ПАО «ММК», успешно внедряющий высокоэффективные воспитательные программы, в том числе программы быстрого изучения английского языка. Старейшим в районе является ДОЦ «Горное ущелье», также принадлежащий ЧУДО «ДООК ПАО «ММК». В последние годы этот детский центр стал местом расположения Южно-Уральской резиденции Деда Мороза, в популяризации которой, помимо хозяев, принимает участие магнитогорская компания «Турпросвет». В дом отдыха «Берёзки» круглогодично приезжают отдыхать семьи магнитогорцев, жителей Башкортостана, Южноуралья, Оренбуржья и гости из центральной России, Западной Сибири, Урала, Поволжья и Казахстана. В 2017 году дом отдыха продан ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в государственную собственность Республики Башкортостан и вошёл в состав санатория «Якты-Куль», который, в свою очередь, возник в первые послевоенные годы как первый дом отдыха Магнитогорского металлургического комбината, возникший по инициативе легендарного директора ММК, Г. И. Носова.

В августе 2020 года Русская медная компания начала геологоразведку медного месторождения на склонах горной цепи Крыктытау, запасы месторождения предположительно составляют до 992,6 тыс. т металла. Однако, после общественного протеста и обращения местной администрации к РМК работы были приостановлены и в дальнейшем прекращены. Тем не менее, руководство Башкортостана считает добычу меди на Крыктытау возможной в будущем.

Транспорт 

Район пересекают железная и автомобильные дороги республиканского значения, на его территории расположен аэропорт города Магнитогорск, находящийся в его подчинении (анклав Челябинской области вместе с дорогой Магнитогорск — аэропорт являющиеся собственностью Челябинской области). Имеются три железнодорожные станции.

По железнодорожной ветке Магнитогорск — Карламан через Абзелиловский район проходят поезд № 676/675 Уфа — Сибай с прицепными вагонами Магнитогорск — Москва, поезд № 193/194 Магнитогорск — Москва и поезд № 345/346 Нижневартовск — Адлер.

В начале XXI века из Аскарово построена прямая асфальтированная дорога в Белорецк через хребет Урал-Тау, выходящая к селу Серменево Белорецкого района и далее следующая до развилки автодорог Белорецк — Уфа и Магнитогорск — Стерлитамак. По этой трассе, не заходя в Белорецк, курсируют автобусы сообщением Баймак — Уфа.

Социальная сфера 
В районе действуют 32 средних, 6 основных, 36 малокомплектных школ, детский дом, профессиональное училище, физкультурно-оздоровительный комплекс "Батыр" с бассейном, ДЮСШ, дом детского народного творчества, станция юных техников, 38 дошкольных учреждений, центральная районная и 7 участковых больниц, 60 фельдшерско-акушерских пунктов, районный дом культуры и 49 сельских домов культуры и клубов, центральная районная библиотечная система с 33 филиалами, школа искусств с 4 филиалами, 3 музыкальные школы, кинотеатр.

Средства массовой информации 
 ;
 ГУП РБ РИК «Искра» (Газета «Абзелил» на русском языке, «Оскон» на башкирском).

Достопримечательности 
 Районный историко-краеведческий музей.
 Дом-музей Героя Советского Союза генерала Т. Т. Кусимова.
 Дельта-парадром «Аскарово».
 Производство кумыса.
 Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Аскарово (24 х 40,3 м).
 Горнолыжная трасса в с. Аскарово.
 Горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» в окрестностях озера Мауызды (Яктыкуль, Банное).
 Конно-спортивный комплекс в с. Аскарово.
 Яшма кусимовская.
 Санаторий «Якты-Куль».
 .
 ДОЦ «Горное ущелье» — "уральский «Артек».

Археология 

На стоянке Курузак-2 в глубоком ущелье восточного склона хребта Крыктытау в узкой щели на горизонтальной плите было обнаружено изображение птицы, вырезанное металлическим инструментом. Петроглиф стилистически близок бронзовым птицевидным идолам эпохи раннего железа Урала и Западной Сибири.

Примечания

Ссылки 

  — в энциклопедии Башкортостана
 Официальный сайт Абзелиловского района 

Районы Башкортостана